Trollberget kan avse:

Trollberget (fornborg) – ett berg med fornborg i Sigtuna kommun

Se även
 Trollberget (naturreservat) – flera